Vilaboa puede referirse a:

Concellos 
Vilaboa, concello de la provincia de Pontevedra.

Parroquias 
Vilaboa (Puente Nuevo), lugar y parroquia del concello de Puente Nuevo.
Vilaboa (Valdoviño), parroquia del concello de Valdoviño.
Vilaboa (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Vilaboa (parroquia), parroquia del concello de Vilaboa.

Lugares 
Vilaboa (Allariz), lugar de la parroquia de Allariz (Santo Estevo), concello de Allariz.
Vilaboa (Amoeiro), lugar de la parroquia de Parada de Amoeiro, concello de Amoeiro.
Vilaboa (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Antas de Ulla, concello de Antas de Ulla.
Vilaboa (Boqueijón), lugar de la parroquia de Gastrar, concello de Boqueijón.
Vilaboa (Bóveda), lugar de la parroquia de Tuimil, concello de Bóveda.
Vilaboa (Camporramiro), lugar de la parroquia de Camporramiro, concello de Chantada.
Vilaboa (Vilaúxe), lugar de la parroquia de Vilaúxe, concello de Chantada.
Vilaboa (Coles), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Albán, concello de Coles.
Vilaboa (Corgo), lugar de la parroquia de Fonteita, concello de Corgo.
Vilaboa (Cospeito), lugar de la parroquia de Bexán, concello de Cospeito.
Vilaboa (Culleredo), lugar de la parroquia de Rutis, concello de Culleredo.
Vilaboa (Codeseda), lugar de la parroquia de Codeseda, concello de La Estrada.
Vilaboa (Ribeira), lugar de la parroquia de Ribeira, concello de La Estrada.
Vilaboa (Guntín), lugar de la parroquia de Ferroi, concello de Guntín.
Vilaboa (La Merca), lugar de la parroquia de A Merca, concello de La Merca.
Vilaboa (Noya), lugar de la parroquia de Argalo, concello de Noya.
Vilaboa (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Sabadelle, concello de Pereiro de Aguiar.
Vilaboa (La Peroja), lugar de la parroquia de Carracedo, concello de La Peroja.
Vilaboa (El Pino), lugar de la parroquia de Arca, concello de El Pino.
Vilaboa (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Navea, concello de Puebla de Trives.
Vilaboa (Quiroga), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Quiroga.
Vilaboa (Paizás), lugar de la parroquia de Paizás, concello de Ramiranes.
Vilaboa (Rubiás), lugar de la parroquia de Rubiás, concello de Ramiranes.
Vilaboa (Santa Comba), lugar de la parroquia de A Pereira, concello de Santa Comba.
Vilaboa (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Sobradelo, concello de Vilagarcía de Arousa.
Vilaboa (Villarmayor), lugar de la parroquia de Grandal, concello de Vilarmaior.
Vilaboa (Vilasantar), lugar de la parroquia de Mezonzo, concello de Vilasantar.